Livezile je název více míst v Rumunsku

 Livezile (župa Alba) – obec v župě Alba
 Livezile (župa Bistrița-Năsăud) – obec v župě Bistrița-Năsăud
 Livezile (župa Mehedinți) – obec v župě Mehedinți
 Livezile (župa Timiș) – obec v župě Timiș
 Livezile (Glodeni) – část obce Glodeni v župě Dâmboviţa
 Livezile (Valea Mare) – část obce Valea Mare v župě Dâmboviţa
 Livezile (Vizantea-Livezi) – část obce Vizantea-Livezi v župě Vrancea